Park Jana Kasprowicza –(niem. Gemeindepark, Volkspark) - to park położony w północnej części Wrocławia, na osiedlu Karłowice, dzielnica Psie Pole. Obecna nazwa parku obowiązuje na podstawie § 1 pkt 17 uchwały nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu. Powierzchnia parku wynosi 5 ha (4 ha).

Park zlokalizowany jest pomiędzy:
 aleją Jana Kasprowicza,
 ogródkami działkowymi,
 ulicą Kazimierza Przerwy Tetmajera i ulicą Wacława Potockiego,
 rzeką Odrą (Stara Odra).

W parku znajdują się:
 plac zabaw dla dzieci,
 niewielkie polany,
 niewielka, usypana górka,
 ścieżki rowerowe.

Dodatkowym uatrakcyjnieniem spacerów po tym parku, niewątpliwie jest sąsiedztwo rzeki – wały, szerokie terasy i dwa kanały Odry.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Park Jana Kasprowicza na stronie Wratislaviae Amici (dostęp 2009-11-07)

Parki i ogrody we Wrocławiu
Karłowice-Różanka